Kutepowa ():

 Kutepowa (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Ksenija Kutepowa (* 1971), Sowjetische und russische Schauspielerin
 Polina Kutepowa (* 1971), Sowjetische und russische Schauspielerin

siehe auch:
 Kutepow